Сухинов — русская фамилия; имеет женскую форму Сухинова.

Известные носители 
 Сухинов, Александр Иванович (род. 1954) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Сухинов, Иван Иванович (1794—1828) — поручик Александрийского гусарского полка, декабрист.
 Сухинов, Сергей Стефанович (род. 1950) — русский писатель, автор детских сказок и фантастических боевиков.

Сухинова 
 Сухинова, Ксения Владимировна (род. 1987) — «Мисс Мира» 2008 года.